Sirius se poate referi la:
Sirius - cea mai strălucitoare stea a cerului, făcând parte din constelația Câinele Mare
Sirius este numele unor sateliți administrați de SES SIRIUS